Amerikai Egyesült Államok
 Ventura (Kalifornia)
 Ventura megye (Kalifornia)
 Buenaventura Lakes (Florida)
 Ventura (Iowa)
 Ventura (Minnesota), St. Augusta (Minnesota) egykori neve
 Ventura (Új-Mexikó)

Egyéb
 Ventura, Anderson Paak albuma

Szoftver
 Ventura Publisher, 1986-ban bemutatott kiadványszerkesztő alkalmazás, jelenleg a Corel tulajdona
 macOS Ventura, az Apple számítógépeinek 2022-ben bemutatott operációs rendszer változat elnevezése